

Patronyme 

 Henri Fayol (1841-1925), ingénieur français, théoricien de la gestion des entreprises ;
 Amédée Fayol (1876-1965), ingénieur et écrivain français ;
Nadine Picard, épouse Fayol (1896-après mars 1983), actrice de théâtre et de cinéma française (belle-fille d'Henri Fayol) ;
 Lily Fayol (1914-1999), chanteuse française ;
 Michel Fayol (1947-), psychologue français.

Toponyme 

 Fayol, quartier français de Firminy dans la Loire.

Autres 
 Fayolisme, doctrine préfiguratrice de la science du management.

Patronyme français